Ljungqvist är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2019 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ljungqvist 2 238
 Ljungkvist 1 168
 Ljungquist 460
 Jungqvist 29
 Jungquist 17
 Jungkvist 14
Tillsammans blir detta 3 926 personer.

Personer med namnet Ljungqvist eller med varianter av detta namn
 Albin Ljungqvist (född 1981), artist, låtskrivare och showskapare
 Allan Ljungqvist (aktiv på 1960-talet), finländsk idrottsledare
 Anders Ljungqvist (1815–1896), spelman, "Gås-Anders"
 Arne Ljungqvist (född 1931), höjdhoppare, idrottsledare, professor i medicin
 Bengt Ljungqvist (född 1937), advokat och hovauditör
 Bengt Ljungquist (1912–1979), fäktare och militär
 Birger Ljungquist (1894–1965), målare
 Christin Ljungqvist (född 1983), författare
 Dagmar Ljungquist (1888–1951), skulptör
 Elias Ljungqvist (1887–1951), skådespelare och ingenjör
 Emil Ljungqvist (1849–1913), skådespelare, regissör och teaterchef
 Erik G. Ljungqvist (1860–1935), präst
 Fredrik Ljungkvist (född 1969), jazzmusiker
 Gunnar Ljungqvist (1898–1968), försäkringsman och politiker
 Harry Ljungqvist (1907–1979), präst
 Hildur Ljungqvist (1880–1966), gift Lithman, skådespelare
 Ida Ljungqvist (född 1981), tanzanisk-svensk fotomodell
 Ivar Ljungquist (1892–1956), tidningsman och romanförfattare
 Jonas Fredrik Ljungqvist (1847–1926), präst och missionär
 Joni Ljungqvist (född 1987), trancemusiker
 Joy Ljungqvist (född 1954), silversmed
 Knut Ljungqvist (1836–1896), företagare och politiker
 Knut Ljungqvist (1876–1952), restauratör och restaurangföreningsordförande
 Lars Ljungqvist, professor i nationalekonomi 
 Lars-Erik Ljungkvist (född 1941), militär
 Marcus Ljungqvist (född 1974), tävlingscyklist
 Mercy Jungquist (1866–1934), lantmätare
 Oscar Ljungquist (1840–1917), sjömilitär
 Ottonin Ljungqvist (1836–1896) bruksägare och politiker
 Seth Ljungqvist (1880–1954), ingenjör, ämbetsman, ordförande för Radiotjänst
 Sigge Ljungkvist (1907–1988), konstnär
 Simon Ljungqvist (född 1989), handbollsspelare
 Stefan Ljungqvist (född 1948), skådespelare och operasångare
 Stefan Ljungqvist (författare) (född 1972), barnboksförfattare
 Sten Ljungqvist (1918–1995), militär
 Sture Ljungqvist (1921–2004), arkitekt
 Sven Ljungkvist (1880–1945), murare och politiker, socialdemokrat
 Sven Ljungqvist (1717–1763), officer och fysiker, adlad Ljungenstjerna
 Walter Ljungquist (1900–1974), författare och manusförfattare

Källor

Svenska efternamn